Сегмент (від  — «відрізок, смуга»; походить від  — «ріжу, розсікаю») — у загальному значенні — відрізок, частина чого-небудь, наприклад, сегмент програми, сегмент пам'яті, сегмент слова.
 Сегмент (математика)
 Сегмент, або відрізок — множина точок прямої, включно з кінцями.
 Сегмент (математичний аналіз) — множина всіх дійсних чисел, що задовольняють нерівностям a ≤ x ≤ b.
 Сегмент у планіметрії — плоска фігура, частина круга, обмежена дугою та хордою, а також частина кулі, відокремлена січною площиною; Фігура, предмет або частина площі такої форми. У техніці — назва деяких деталей такої форми.
 Сегмент у стереометрії — частина простору, обмежена поверхнею кулі або іншою кривою поверхнею і відділена січною площиною.

 Сегмент (зоологія) — один із поздовжньо розташованих члеників тіла, з яких складається організм деяких тварин, наприклад, сегмент хробака (див. також Метамерія).
 Сегмент (анатомія) — одна з однорідних ділянок, із яких складаються деякі органи, частини тіла, наприклад, сегмент хребта.
 Сегмент (маркетинг) — частина ринку, що має характерні ознаки, напр. сегмент промислових товарів.
 Сегмент (мовознавство) — частина складної мовної одиниці; відрізок, який виділяється (вичленовується) з мовленнєвого потоку (тексту) і відтворюється без утрати тотожності в інших лінійних послідовностях.
 Сегмент (інформатика) — об'єкт бази даних, що займає певний простір.
 Сегмент (хімія) — кінетична одиниця полімеру.

Примітки

Див. також 
 Сегментація

Джерела 
 Словник української мови / під. ред. І. К. Білодіда. — т. 9 («С»). — К.: Наукова думка, 1978. — 918 с.
 Словник іншомовних слів / Уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. — К.: Наукова думка, 2000. — 680 с. — (Словники України). — ISBN 966-00-0439-7
 Бибик С. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання. — Харків: Фоліо, 2006. — 623 с. — (Б-ка держ. мови). — ISBN 966-03-3173-8

Посилання